Benoni pode significar:

 Benoni, um personagem bíblico renomeado para Benjamim
 Benoni, uma cidade localizada na África do sul
 Benoni Moderno, uma jogada de defesa no jogo de xadrez

Desambiguação